

Patronyme 
 
 Adrien-Michel-Hyacinthe Blin de Sainmore (1733-1807), poète, dramaturge et historien français ;
 Alexis Blin (1996-), footballeur français ;
 Anne-Laure Blin, femme politique française ;
 Arnaud Blin (1960-), historien, politologue spécialisé en étude des conflits et du terrorisme ;
 Dominique Blin (1952-2010), footballeur français, frère de François Blin ;
 Édouard Pierre Blin (1877-1946), graveur médailleur français ; 
 Francis Blin (1827-1866), peintre français ;
 
 François Blin (1910-1987), coureur cycliste français ;
 François Blin (1953-), footballeur français, frère de Dominique Blin ;
 François-Dominique Blin, acteur français
 François-Pierre Blin (1756-1834), médecin français, député aux États généraux de 1789 ;
 Georges Blin (1917-2015), professeur au Collège de France, auteur d'ouvrages sur Stendhal, Baudelaire ; 
 Joseph Blin (1764-1834), homme politique français, député au Conseil des Cinq-Cents ;
  (1878-1963), général français ;
 Marlène Blin (1975-), journaliste  française ;
 Mathieu Blin (1977-), joueur de rugby français ;
 Maurice Blin (1922-), homme politique français, sénateur ;
 Roger Blin (1907-1984), acteur français.

Toponyme 

 Montaigu-le-Blin, commune de l'Allier, France ;
 Saint-Blin et Canton de Saint-Blin, commune et canton de la Haute-Marne, France.

Peuple 
 Agäw : les Agäw du nord ou Bilen ou Blin sont une ethnie africaine du nord de l'Éthiopie (ethnonymes : Balen, Belen, Beleni, Bilayn, Bilen, Bilein, Bileno, Bogos; le terme renvoie également à leur langue)

Nom commun 
 blin, chaland briéron

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme